Оюльге — топоним в Якутии:
 Оюльге — остров на реке Анабар;
 Оюльге — река, левый приток Анабара.